Сердеж (от доперм. *sertɜ «роща») — название населённых пунктов в России:

 Сердеж — село в Яранском районе Кировской области.
 Сердеж — деревня в Моркинском районе Марий Эл.